Grand Prix San Marino 1999 (oryg. Gran Premio Warsteiner di San Marino) – 19. Grand Prix San Marino, trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1999 po raz 19. na torze Imola. W odbywającym się 2 maja 1999 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Michael Schumacher.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

San Marino
1999
1999 we Włoszech